Чемпионат Москвы по футболу 1923 (осень) стал ХХI-м первенством столицы и вторым, проведенным Московским Советом Физической Культуры (МСФК) после реорганизации футбола.

Победителем среди первых команд стал «Яхт-клуб Райкомвода», победивший в финале «Красное Орехово» со счетом 5:0.

Организация и проведение турнира 
На участие в осенних играх поступило небывалое число заявок - 36 организаций. Они были без разделения на категории разбиты на 9 групп (8 собственно городских и одну пригородную) по 4 команды, в которых провели двухкруговой турнир. Победители предварительных групп по «олимпийской» системе определили чемпиона.

В каждом из клубов участвовали, как правило, помимо главной (первой) команды, еще и «младшие» команды (со II по V). Для каждой из них проводился отдельный независимый турнир без общего (клубного) зачета.

Ход турнира (первые команды)

Группа 1 
В связи с отъездом сборной РСФСР в двухмесячное турне по Скандинавии, Германии и Эстонии, весенний чемпион («Красная Пресня») выступала без пяти ведущих игроков и заняла последнее место в группе.

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5 
Команда  отказалась от участия.

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Пригородная группа (9)

Финальный раунд

Турнирная сетка

Финальный матч

Младшие команды 
 II команды:  ОППВ - «Красная Пресня» - 1:0
 III команды: «Динамо» - ОППВ - 2:1 
 IV команды: «Яхт-клуб райкомвода» - «Моссовет» - 2:0
 V команды: «Моссовет» - «Яхт-клуб райкомвода» - 6:1

Примечания

Литература

Ссылки 
 footballfacts.ru
 regional-football.ru
 Материалы спортивной периодики 1923 г.(в изложении)

Футбольные соревнования в Москве
Региональные футбольные турниры СССР